Межзональный турнир 1948 — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира.

После смерти в 1946 году чемпиона мира Александра Алехина ФИДЕ установила новый порядок розыгрыша первенства мира. Звание чемпиона было разыграно в матч-турнире 1948 года (победил Михаил Ботвинник), после чего был установлен трёхлетний цикл чемпионата мира. Соперник чемпиона мира должен был определяться после трёх этапов соревнований: зональные турниры, межзональный турнир, турнир претендентов.

Перед межзональным турниром 1948 года удалось провести только два зональных турнира, победителями которых стали Альберик О’Келли и Эро Бёк. К зональным турнирам были приравнены чемпионаты США и Канады, по результатам которых право участия завоевали Исаак Кэжден и Даниел Яновский. Остальные участники были определены голосованием членов квалификационного комитета ФИДЕ. О’Келли и Кэжден не смогли принять участие в турнире.

Турнир состоялся в Сальтшёбадене, пригороде Стокгольма (Швеция), с 15 июля по 15 августа 1948 года.

Пять победителей получили право играть в турнире претендентов 1950 года. Впоследствии из-за отказа нескольких участников в турнир претендентов были допущены ещё 4 шахматиста, разделившие 6-9 места.

Турнирная таблица

Литература
 Шахматы за 1947–1949 гг. Москва : Физкультура и спорт, 1951. С. 55-67.

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1948 год в шахматах